Rockwood Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rockwood Township (Hubbard County, Minnesota)
 Rockwood Township (Wadena County, Minnesota)